Ange Di Caro – allenatore di calcio e calciatore francese
 Roberto Di Caro – giornalista italiano
 Sebastiano Di Caro – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Paola Di Caro – giornalista italiana, moglie del cronista Luca Valdiserri